Alfred Bentley o Alf Bentley pueden hacer referencia a:
Alfred Mulock Bentley (1878-1956), financiero británico;
Alf Bentley (1887-1940), futbolista inglés que se desempeñaba en la posición de delantero centro;
Alf Bentley (1931-1996), futbolista inglés que se desempeñaba en la posición de portero;